Macrauchenidia latidens és una espècie extinta de litoptern relacionat amb Macrauchenia i que pertanyia a la mateixa família, la dels macrauquènids. Visqué a Sud-amèrica durant el Miocè. S'extingí fa uns 6,8—9,0 Ma.

Referències 

Macrauquènids
Litopterns del Miocè